Список видів роду зніт:

Список, який містить 222 визнаних види роду зніт (Epilobium) з родини онагрових (Onagraceae), складений на основі даних сайту «The Plant List». Список включає також види, що за іншими джерелами належать до окремого роду Chamaenerion або Chamerion ().

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Epilobium на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Epilobium на сайті «International Plant Names Index» 
 Epilobium на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Epilobium на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Epilobium на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Зніт
Зніт